11-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов по волейболу среди женщин проходил с 20 октября 1970 по март 1971 года с участием 16 клубных команд стран-членов Европейской комиссии волейбола (ЕКВ). Победителем турнира в 7-й раз в своей истории и в 4-й раз подряд стала советская команда «Динамо» (Москва).

Система проведения розыгрыша 
На всех стадиях турнира применялась система плей-офф.

1-й раунд 
6.11—5.12.1971

 «Фини» (Модена) —  «Хапоэль» (Ха-Мапил)
 26 ноября. 3:1.
 .. декабря. ?:?

 «Блау-Гельб» (Вена) —  «Панатинаикос» (Афины)
 20 октября. 3:0.
 ?:?

От участия в 1-м раунде освобождены:

1/8-финала 
1.11.1970—8.02.1971

 «Ганновер» —  «Динамо» (Москва) 
 8 декабря. 0:3 (2:15, 3:15, 2:15).
 .. декабря. 0:3.

 «Пеничилина» (Яссы) свободна от игр.

 «Блау-Гельб» (Вена) —  «Левски-Спартак» (София) 
 2 февраля. 0:3 (2:15, 11:15, 11:15).
 8 февраля. 0:3 (6:15, 4:15, 3:15).

 «Уйпешти Дожа» (Будапешт) —  «АСПТТ Монпелье» 
 1 ноября. 3:0.
 12 ноября. 3:0. Оба матча прошли в Швейцарии.

 «Коледжлилер» (Анкара) —  «Татран-Стржешовице» (Прага) 
 1 ноября.0:3 (3:15, 4:15, 5:15).
 2 ноября. 0:3 (2:15, 5:15, 5:15). Оба матча прошли в Анкаре.

 «Уни» (Базель) —  «Динамо» (Берлин)
 Отказ «Динамо».

 «Орхус» —  «Висла» (Краков)
 4 ноября. 0:3.
 8 ноября. 0:3.

 «Беккервелд» (Херлен) —  «Фини» (Модена)
 13 декабря. 3:0 (16:14, 15:10, 15:9)
 20 декабря. 0:3 (12:15, 10:15, 11:15). Соотношение игровых очков по сумме двух матчей 79:78.

Четвертьфинал 
3.12.1970—19.02.1971

 «Пеничилина» (Яссы) —  «Динамо» (Москва) 
 10 февраля. 1:3.
 14 февраля. 0:3 (4:15, 7:15, 6:15).

 «Уйпешти Дожа» (Будапешт) —  «Левски-Спартак» (София) 
 21 февраля. 1:3 (7:15, 17:15, 8:15, 7:15).
 .. февраля. 0:3 (8:15, 5:15, 7:15).

 «Татран-Стржешовице» (Прага) —  «Уни» (Базель)
 3 декабря.3:0 (15:4, 15:6, 15:4).
 10 декабря. 3:0 (15:10, 15:4, 15:2). 

 «Беккервелд» (Херлен) —  «Висла» (Краков)
 17 февраля. 0:3 (7:15, 9:15, 15:13, 7:15).
 19 февраля. 0:3 (8:15, 15:10, 13:15, 11:15). Оба матча прошли в Нидерландах.

Полуфинал 
24.02—17.03.1971

 «Левски-Спартак» (София) —  «Динамо» (Москва) 
 11 марта. 1:3 (15:10, 15:17, 9:15, 4:15).
 17 марта. 0:3 (1:15, 6:15, 3:15).

 «Висла» (Краков) —  «Татран-Стржешовице» (Прага) 
 24 февраля.3:1 (15:12, 7:15, 15:12, 15:10).
 1 марта. 0:3 (10:15, 7:15, 9:15).

Финал 
март 1971

 «Татран-Стржешовице» (Прага) —  «Динамо» (Москва) 
 0:3.
 0:3.

Итоги

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Кубок европейских чемпионов
Кубок европейских чемпионов
Кубок европейских чемпионов